1. ŽNL Virovitičko-podravska u sezoni 2005./06. je predstavljala ligu prvog stupnja županijske lige u Virovitičko-podravskoj županiji, te ligu četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojio "Bratstvo" iz Gornjeg Bazja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 3. HNL – Sjever 2005./06.

Vanjske poveznice  
 znsvpz.hr, Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije

Izvori  
 
 znsvpz.hr, 1. ŽNL Virovitičko-podravska 
  rsssf.com, rsssf.com, Croatia 2005/06 / Fourth Level (1st county leagues) 
 library.foi.hr, "Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik", ISSN 0042-6849 
 library.foi.hr, "Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik", br. 2490, god. LIV, objavljeno 2. lipnja 2006., str. 14 (Sport; 26. kolo i ljestvica), preuzeto 1. studenog 2021. 
 

2005-06 
Virovitičko-podravska-1